Uba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubá, Minas Gerais, ort och kommun,

Estland 

 Ubajärv, sjö, Võru län,

Nigeria 

 Uba (ort), Borno, 
 Uba (ward), Borno, Askira-Uba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar